Osterwind steht für:

 Osterwind (Pfeffenhausen), ein Ortsteil von Pfeffenhausen in Niederbayern

Osterwind ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Osterwind (1905–1988), deutscher Bankmanager